El Príncipe Carlos de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (; 21 de mayo de 1834, Haid - 8 de noviembre de 1921, Colonia) fue un noble alemán, Príncipe de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1849-1908), político católico y posteriormente fraile dominico. Fue el primer presidente de la Sociedad Católica de Alemania (1868), y un miembro del Reichstag a partir de 1871 para el Partido Católico de Centro.

Primeros años 
Era el segundo vástago del Príncipe Heredero Constantino de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1802-1838) y la Princesa Inés de Hohenlohe-Langenburg (1804-1835). Era descendiente en línea masculina del Elector Palatino Federico I. Tenía una hermana Adelaida, la cual se casó con el ex-rey Miguel I de Portugal, y cuya descendencia se unió a grandes casas reales europeas. Estudió leyes y sucedió en la jefatura de la Casa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg y en el título de Príncipe (Fürst) en 1849.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio en 1859 con la Princesa Adelaida de Ysenburg-Büdingen (1841-1861), la cuál murió poco después de dar a luz a su única hija:

 Princesa María Ana de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1861 - 1896), sería monja.

Contrajo nuevamente matrimonio con la Princesa Sofía de Liechtenstein en Viena en 1863. Sofía y Carlos tuvieron ocho hijos:

 Princesa Francisca de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (Kleinheubach, 30 de marzo de 1864 - Düsseldorf, 12 de abril de 1930)
 Princesa Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (Kleinheubach, 17 de julio de 1865 - Praga, 6 de septiembre de 1941), desposó al Conde Adalberto José de Schönborn.
 Princesa Inés de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (Kleinheubach, 22 de diciembre de 1866 - Oosterhout, 23 de enero de 1954)
 Príncipe Heredero José de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (Kleinheubach, 11 de abril de 1868 - Roma, 15 de febrero de 1870)
 Princesa María Teresa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (Roma, 4 de enero de 1870 - Viena, 17 de enero de 1935), desposó a su primo, el Duque Miguel de Braganza, pretendiente al trono de Portugal.
 Príncipe Luis, 7º Príncipe de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (Kleinheubach, 15 de septiembre de 1871 - Castillo Bronnbach, 25 de enero de 1952), desposó a la Condesa Josefina Kinsky de Wchinitz y Tettau.
 Princesa Ana de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (Kleinheubach, 28 de septiembre de 1873 - Viena, 27 de junio de 1936), desposó al Príncipe Félix de Schwarzenberg.
 Príncipe Juan Buatista de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (Kleinheubach, 29 de agosto de 1880 - Newport, 18 de mayo de 1956), desposó a la Condesa Alejandra de Bernstorff.

Últimos años 
Después de la muerte de su esposa, se hizo miembro de la Orden de los Dominicos como Fr. Raimundo María en 1907, y vivió en el monasterio de Venlo en los Países Bajos. Fue ordenado sacerdote católico en 1908. El mismo año, renunció a su título de Príncipe y fue sucedido por su hijo.

Honores 
Era caballero de la Orden del Toisón de Oro.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 
 Abtei St. Hildegardis: "Fürst Löwenstein-Wertheim-Rosenberg sorgte für einen Neubeginn"
 "Charles, 6th Prince of Löwenstein-Wertheim-Rosenberg " (en alemán). Haus der Bayerischen Geschichte.

Príncipes de Alemania
Dominicos de Alemania
Sacerdotes católicos de Alemania del siglo XIX
Casa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
Miembros de la Primera Cámara de los Estados del Gran Ducado de Hesse
Miembros de la Primera Cámara de los Estados del Gran Ducado de Baden
Sacerdotes católicos de Alemania del siglo XX
Monjes cristianos del siglo XIX
Monjes cristianos del siglo XX
Miembros del Partido de Centro (Alemania)
Fallecidos en Colonia (Alemania)